Dit is een overzicht van de beste rijders, snelste tijden, (inter)nationale baanrecords en nationale records op de 5000 meter mannen.

Snelste mannen 5000 meter

Snelste mannen 5000 meter laaglandbaan

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Snelste mannen 5000 meter buitenbaan

Snelste mannen 5000 meter laagland-buitenbaan

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Snelste tijden 5000 meter

Snelste tijden 5000 meter laaglandbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Snelste tijden 5000 meter buitenbaan

Snelste tijden 5000 meter laagland-buitenbaan

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Baanrecords

Snelste ijsbanen ter wereld

Snelste ijsbanen van Nederland

Nationale records

Zie ook 
 Lijst van schaatsrecords 5000 meter mannen

5000 meter schaatsen
Schaatslijsten